

Административно-териториално деление 

Към 1 януари 2019 г. в административно-териториално отношение Беларус се дели на:
 области () – 6 броя;
 градски окръзи – 10 броя;
 административни райони – 118 броя;
 градове – 115 броя, в т.ч с републиканско значение и специален статут – 1 брой (Минск), с областно значение – 10 броя, с районно значение – 105 броя
 градски райони – 22 броя;
 селища от градски тип – 87 броя.

Историческа справка

Източници